Lusse steht für:

 Lusse, Gemeinde im Département Vosges, Frankreich
 Lusse (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Charles de Lusse (um 1720 – nach 1774), französischer Flötist und Komponist

Siehe auch:
 Luß, ein gerodeter Gebietsstreifen
 Lüsse